

Geografia 
 Barnett – comune degli Stati Uniti d'America, Missouri
 Ghiacciaio Barnett – ghiacciaio sulla Costa di Pennell, Antartide

Persone 
Alicia Barnett
 Alicia Barnett (1993) – tennista inglese
 Angus Barnett (1963) – attore cinematografico inglese
 Charlie Barnett (1988) – attore statunitense
 Chester Barnett (1884-1947) – attore statunitense
 Courtney Barnett (1987) – cantautrice australiana 
 Derek Barnett (1996) – giocatore di football americano statunitense 
 Dick Barnett (1936) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Erin Barnett (1996) – calciatore gibilterrino
 Henry Walter Barnett (1862-1934) – fotografo australiano
 Jacob Barnett (1998) – fisico ed enfant prodige statunitense
 Jim Barnett (1944) – ex cestista statunitense
 Jim Barnett (1924-2004) – imprenditore statunitense, promotore di wrestling
 John Francis Barnett (1837-1916) – compositore e docente inglese
 Jordan Barnett (1995) – cestista statunitense
 Josh Barnett (1977) – lottatore di arti marziali miste e wrestler statunitense
 Leon Barnett (1985) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Madeleine Barnett (1946) – tuffatrice australiana
 Nate Barnett (1953) – ex cestista statunitense
 Nick Barnett (1981) – giocatore di football americano statunitense 
 Paul Barnett (1935) – biblista australiano
 Ross Barnett (1898-1987) – politico statunitense
 Tony Barnett (1952) – ex cestista australiano

Altro 
 Effetto Barnett – magnetizzazione di un corpo ferromagnetico che ruota uniformemente intorno a un asse
 Ray Barnett – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Pagine correlate 
 Barnet (disambigua)
 Samuel Barnett
 Steven Barnett